P11 (eiwit), een eiwit dat behoort tot de familie van S100 eiwitten
 P11 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 11, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament